Обыкнове́нная лазо́ревка, или зелёная лазо́ревка, или просто лазо́ревка, или синяя синица (), — небольшая синица с ярким голубовато-жёлтым оперением, широко распространённая в субтропическом, умеренном и субарктическом поясе Европы, Западной Азии и Северо-Западной Африки. В дикой природе обитает преимущественно в лиственных и смешанных лесах, особенно дубовых и берёзовых. Хорошо адаптировалась к условиям культивируемых ландшафтов и нередко селится в садах и парках, где её часто можно встретить возле кормушек. В Западной Европе нередко образует городские популяции. Не пуглива и подпускает к себе человека на достаточно близкое расстояние.

В сезон размножения питается преимущественно животными кормами — насекомыми и пауками. Осенью и зимой часть рациона составляют семена и другая растительная пища. Гнездится в дуплах деревьев, охотно занимает искусственные дуплянки.

Популяции Канарских островов, заметно отличающиеся от остальных особенностями окраски и поведенческими характеристиками, иногда рассматриваются как отдельный вид Cyanistes teneriffae.

Описание 

Мелкая синица с коротким тонким клювом и относительно коротким хвостом. Размерами значительно уступает большой синице, однако немного крупнее московки — длина тела 11—12 см, масса 7,5—14,7 г. В окрасе заметно отличается от других видов синиц, прежде всего, сине-лазоревой шапочкой и тёмно-синими тонкими полосками по обеим сторонам клюва, которые проходят через глаза и далее смыкаются на затылке. Ещё одна тёмно-синяя полоса проходит вокруг шеи, образуя подобие ошейника. Щёчки и лоб белые; затылок, крылья и хвост голубовато-синие. Спина, как правило, оливково-зелёная, однако может иметь различные оттенки в зависимости от района обитания. Низ зеленовато-жёлтый, внизу имеется небольшая тёмная продольная полоса. Клюв чёрный, ноги сизо-серые.

Самки в среднем несколько менее контрастные, чем самцы, однако в остальном ничем от них не отличаются. У молодых птиц окраска более тусклая, в целом желтовато-зелёная. Голубая шапочка отсутствует, верх головы и щёчки серовато-бурые, лоб, брови и затылок бледно-жёлтые. Верх имеет более серые тона, без ярко выраженного чёрного и тёмно-синего оттенков. Низ скорее зеленовато-белый, нежели чем жёлтый.

Очень подвижная птица, быстро перепархивает с ветки на ветку и зачастую свисает вниз головой, сидя на кончиках тонких веток. Полёт волнообразный и быстрый, с частыми взмахами крыльев.

Вокализация заметно отличается от других синиц и выделяется богатым репертуаром. Песня обычно начинается с небольшой двух- или трёхсложной позывки «ци-ци», после которой раздаётся звонкая, похожая на звук колокольчика трель «ци-ци-циррррзь», обычно состоящая из 5-15 звеньев. Иногда издаёт довольно картавое стрекотание, похожее на позывки хохлатой синицы — «цитертэ-тэ-тэ…». При общении с другими птицами издаёт короткое «цит», которое может повторяться несколько раз подряд.

Распространение

Ареал 
В Европе встречается практически во всех странах, однако отсутствует в Исландии, на севере Шотландии, высокогорных районах Альп и возможно Балкан, а также северных регионах Скандинавского полуострова и России. До 1963 года обитала на Внешних Гебридах. В Норвегии на север поднимается до 67-й параллели, в Швеции и Финляндии до 65-й параллели. На западных рубежах России граница ареала проходит севернее Карельского перешейка (62° с. ш.), однако затем постепенно смещается к югу и в Башкирии у подножий Уральского хребта не встречается севернее 58-й параллели. Восточная граница ареала достаточно сложная и, по всей видимости, подвержена колебаниям — в последние годы поселения лазоревки были отмечены в лесостепной зоне Южной Сибири и на восток почти достигали Иртыша. На юге распространена в Северо-Западной Африке, Канарских островах, Азии до северной Сирии, северного Ирака и Ирана (горы Загрос и южное побережье Каспия).

Место обитания 

Населяя достаточно обширную область с разнообразными ландшафтами, лазоревка приспособилась к широкому спектру биотопов, общим признаком которых служит наличие лиственных пород деревьев. В Европе наибольшей численности достигает в лиственных либо смешанных лесах, обычно с доминированием дуба и берёзы. При этом встречается как в глубине леса, так и на его окраинах, опушках, в небольших рощах, поросших ивой поймах рек, лесопосадках, садах и парках, и даже пустошах с редкими деревьями. Не сторонится человека и в ряде случаев образует городские популяции. Тем не менее, в сравнении с большой синицей плотность заселения на культивируемых ландшафтах у лазоревки заметно ниже, нежели чем в лесу — это объясняют большей зависимостью этого вида от наличия старых деревьев.

В Северной Африке встречается в горных широколиственных лесах с участием дубов: пробкового (Quercus suber), португальского (Quercus faginea), каменного (Quercus Ilex), а также в Марокко и Ливии кедра и можжевельника. Южнее в ряде случаев проникает в оазисы Сахары. На засушливых Канарских островах Лансароте и Фуэртевентура держится среди низкорослых зарослей гребенщика и финиковых пальм, на других островах в различных биотопах с участием разнообразной древесной растительности. В странах восточного Средиземноморья и Иране населяет горные леса, поросшие дубом, а в Иордании и Сирии сосной или кедром. В засушливых районах держится в пойменных лесах вдоль речных долин. В горах встречается в Альпах до 1540—1700 м, в Пиренеях до 1800 м, на Кавказе до 3500 м, в горах Загрос до 2040 м над уровнем моря.

Характер пребывания 
В южных и центральных частях ареала оседла, в северных в зимнее время откочёвывает к югу и западу. Также возможны небольшие вертикальные миграции в горной местности. Миграции нерегулярные и во многом зависят от доступности кормов и погодных условий. Кроме того, молодые, не достигшие половой зрелости птицы более склонны к перемещению, нежели более старые. Расстояние перелёта варьирует в значительной степени — например, в Великобритании оно обычно не превышает 28 км от мест гнездовий, тогда как на побережье Балтийского моря в районе Калининграда были отмечены дальние миграции на юг Испании и Италии, что превышает 2000 км. Пик осеннего отлёта приходится на конец сентября. Массовые инвазии, то есть расселение в новые места обитания, у лазоревки случаются гораздо реже, чем у некоторых других синиц. Иногда такой исход может продолжаться в течение нескольких лет подряд, а после не происходить десятилетия. В сезон размножения держится парами, часто сбиваются в смешанные стаи вместе с большой и длиннохвостой синицами, желтоголовым корольком и обыкновенной пищухой, причём лазоревки выделяются среди них различными кувырками на тонких ветках.

Размножение 

Как и у большинства мелких птиц, половая зрелость наступает через год после рождения. Сезон размножения проходит с апреля по конец июня, однако уже в середине января смешанные стайки синиц начинают распадаться и у птиц проявляются территориальные инстинкты. К началу февраля самцы определяют место гнездования и становятся агрессивными по отношению к находящимся поблизости потенциальным соперникам. Добиваясь расположения партнёрши, самцы поют, порхают как бабочки, плавно парят с распущенными крыльями и хвостом, высоко взлетают и делают резкие нырки вниз. Иногда они ритуально танцуют перед партнёршей, пригибаясь к земле, показывая свой хохолок и распуская перья крыльев и хвоста. Образование пары обычно знаменуется обоюдным пением. Как правило, лазоревки моногамы и сохраняют верность в течение многих лет, однако в случае высокой плотности нередки случаи и полигинии. Так, исследование, проведённое в Бельгии, показало, что 10,8 % самцов одновременно имели связь с двумя или тремя самками.

В середине апреля самка самостоятельно приступает к строительству гнезда. Оно обычно располагается в дуплах и пустотах дерева, часто с узким (25—30 мм в диаметре) отверстием и достаточно высоко от поверхности земли. Иногда используются старые гнёзда дятлов и других птиц. Как правило, дупло не требует дополнительного расширения, однако в случае необходимости птица способна увеличить его вместимость, выщипывая изнутри гнилую древесину. Реже гнездо устраивается в щелях пней, в земляной норе, расщелинах каменных стен или нишах искусственных сооружений — дорожных знаков, наружных почтовых ящиков и т. п. Лазоревки охотно занимают и искусственные дуплянки, конкурируя в этом с домовым воробьём или большой синицей — чтобы последняя не могла воспользоваться сооружением, размер леток должен быть не более 26—28 мм в диаметре. Гнездо чашеобразное, состоит из кусочков мха, тонких щепок коры, сухой травы, перьев и шерсти.

В сезон обычно две кладки, хотя в некоторых регионах, в частности в Великобритании, Германии, Марокко и на Корсике яйца откладываются лишь однажды. Первая кладка обычно приходится на начало — середину мая, повторная на вторую половину июня. Количество яиц варьирует в зависимости от биотопа и максимальной численности, 7—13 яиц, достигает в листопадных дубовых лесах Западной Европы. В смешанных и вечнозелёных лесах размер кладки ниже — 6—8 яиц, а в пригородах и городской черте ещё ниже (это объясняют большим количеством экзотических растений, и следовательно меньшим количеством насекомых). Большие кладки, содержащие до 18 яиц, свидетельствуют об использовании гнезда двумя самками. Яйца типичные для всех синиц и внешне трудноотличимы от других близких видов — имеют гладкую, немного блестящую скорлупу, основной белый фон и многочисленные ржавчатые пятна и крапины, более густые со стороны тупого конца. Размеры яиц (14—18) x (10.7—13.5) мм, вес 0,87—1,16 г. Насиживание начинается с последнего яйца, насиживает только самка в течение 12—16 дней, в то время как самец кормит её 1—2 раза в час. При приближении к дуплу пришельца птицы шипят, как змеи, либо жужжат, как осы. Изредка самка прикрывает яйца пухом и сама вылетает в поисках корма.

Птенцы появляются асинхронно в течение нескольких дней, в первое время они беспомощны и у них отсутствует какой-либо пух. Первые 4—6 дней корм приносит только самец, а самка в это время находится в гнезде и обогревает потомство. Через 8 дней оба члена пары уже в равной доле принимают участие в кормлении молодняка. В случае полигинии, когда самец поочерёдно посещает несколько гнёзд, его участие в воспитании потомства заметно снижается до 20—30 %. Период оперения занимает 16—23 дня, после чего птенцы покидают гнездо и начинают самостоятельно добывать себе корм. Первые слётки появляются в начале июня, лётные птенцы второго помёта в конце июля.

Питание 

Бо́льшую часть рациона (около 80 %) составляют животная пища, в основном мелкие, до 1 см длиной насекомые и их личинки, а также паукообразные. Конкретный набор кормов может различаться в зависимости от доступности в данной местности и в данное время. В начале сезона размножения, когда деревья только покрываются зеленью и гусеницы отсутствуют либо очень мелкие, до 75 % всей добычи составляют пауки. Когда масса гусениц увеличивается до 10—12 мг, птицы быстро переключаются на этот тип добычи. В больших количествах уничтожаются лесные вредители, в том числе волосатые гусеницы непарного шелкопряда, а также тля, клопы и другие полужесткокрылые. Охотно употребляются в пищу гусеницы бабочек-листовёрток и личинки пилильщиков. Также ловятся летающие насекомые (мухи, осы, сетчатокрылые), жуки, муравьи, сенокосцы, некоторые многоножки.

Осенью и зимой возрастает роль растительных кормов, в первую очередь семян сосны, кипарисовика, ели, тиса, ясеня, берёзы, бука, клёна, дуба, самшита. По наблюдениям в Ленинградской области, птицы находят торчащие из снега стебли лугового и фригийского васильков. Лазоревки слетаются и к птичьим кормушкам, особенно часто в годы плохого урожая семян. Здесь они питаются семенами подсолнечника, арахисом, несолёным салом и остатками пищи. Ещё в 1950-е годы в Великобритании было отмечено, что синицы кормятся из оставленных пакетов молока, проделывая клювом дырку и собирая сливки.

В поисках пищи лазоревка тщательно и проворно обследует крону лиственных деревьев (прежде всего дуба) и кустарников. Изредка кормится на земле, разыскивая насекомых и опавшие семена растений. В зимнее время часто концентрируется в зарослях ивы и тростника по берегам водоёмов, разыскивая спрятавшихся насекомых в засохших стеблях.

Систематика и подвиды 

Обыкновенная лазоревка была научно описана Карлом Линнеем в 10-м издании его Системы природы в 1758 году. Тогда же виду было присвоено научное название Parus caeruleus — лазоревки относились к роду синиц, а под названием Cyanistes обозначался подрод, в который были объединены виды со схожими морфологическими признаками. Эта классификация до настоящего времени используется рядом специалистов, в том числе и российских. В первой половине 2000-х годов американскими орнитологами были проведены генетические исследования, показавшие различия в строении мтДНК у лазоревок и остальной части семейства, что дало основание для выделения Cyanistes в отдельный род.

На относительно небольшой площади лазоревка демонстрирует достаточно большую изменчивость. В настоящее время известны 14—16 подвидов, которые в свою очередь делятся на две группы. Первая, более многочисленная, имеет условное название caeruleus — подвиды этой группы обитают исключительно в Европе и Азии. Вторая, известная как teneriffae, включает в себя подвиды Северной Африки и Канарских островов. Ряд авторов выделяют птиц, распространённых на Канарах, в отдельный вид Cyanistes teneriffae. Основным аргументом такого разделения служит тот факт, что в дополнение к генетическим особенностям имеется и значительное расхождение в поведении и вокализации — птицы европейских популяций не отвечают на позывки птиц teneriffae. Проблему окончательного разделения представляет подвид C. c. ultramarinus, обитающий на севере Африки и обладающий промежуточными характеристиками между канарскими и евро-азиатскими популяциями.

В восточной части ареала, где Обыкновенная лазоревка распространена наряду с белой, нередки случаи гибридизации между этими двумя видами. Потомство, которое обладает промежуточными характеристиками и именуется лазоревка Плеске — Cyanistes × pleskei. В конце XIX — начале XX века гибридных особей ошибочно рассматривали в качестве самостоятельного вида.

Группа caeruleus 
Представители этой группы так или иначе имеют сходство с номинативным подвидом. Включает в себя только евразийские популяции. Разница выражается главным образом в интенсивности голубого и жёлтого оттенков.

 C. c. caeruleus (Linnaeus, 1758) — Северная, Центральная и Восточная Европа, Южная и Северная Испания, Италия, Северная и Центральная Греция, западные и северные района Малой Азии.
 C. c. obscurus (Pražák, 1894) — Британские острова.
 C. c. balearicus (Jordans, 1913) — Майорка
 C. c. ogliastrae (Hartert, 1905) — Южная часть Пиренейского полуострова, Корсика, Сардиния.
 C. c. calamensis (Parrot, 1908) — Южная Греция, Киклады, Крит, Родос.
 C. c. orientalis (Zarudny & Loudon 1905) — Долина Волги, Южный и Средний Урал.
 C. c. satunini (Zarudny, 1908) — Крым, Кавказ, Восточная Турция, Северная Иордания, Северо-Западный Иран. Также возможно Юго-Восточная Турция, Северо-Западная Сирия и Северный Ирак.
 C. c. raddei (Zarudny, 1908) — Северный Иран.
 C. c. persicus (Blanford, 1873) — Юго-Западный Иран.

Группа teneriffae 
Эта группа объединяет птиц, распространённых в Северной Африке и на Канарах, и обладающих большим разнообразием окраски, что объясняют изолированностью популяций друг от друга. Все 6 подвидов имеют более тёмное оперение по сравнению с евразиатскими популяциями, и значительно отличаются от них по вокализации. Четыре подвида из этой группы часто рассматриваются как отдельный вид Cyanistes teneriffae.

 C. c. ultramarinus (Bonaparte, 1841) — Юго-Западная Африка к востоку от Марокко до Восточного и Северного Туниса, остров Пантеллерия в 100 км к северо-западу от Сицилии.
 C. c. cyrenaicae (Hartert, 1922) — Киренаика (Северо-Восточная Ливия).
 C. c. degener (Hartert, 1901) — Засушливые острова Лансароте и Фуэртевентура (восточные Канары).
 C. c. teneriffae (Lesson, 1831) — Острова Тенерифе, Гран-Канария и Гомера (центральные Канары).
 C. c. palmensis (Meade-Waldo, 1889) — Остров Пальма на западе архипелага Канарские острова.
 C. c. ombriosus (Meade-Waldo, 1890) — Остров Иерро на юго-западе Канар.

Примечания

Ссылки 
 Позвоночные животные России: Обыкновенная лазоревка 
 BirdLife International (2004). Parus caeruleus. 2006 IUCN Red List of Threatened Species. IUCN 2006. Retrieved on 12 May 2006. Database entry includes justification for why this species is of least concern
 Лазоревка на сайте ecosystema.ru 

Лазоревки
Птицы Евразии
Птицы Африки
Животные, описанные в 1758 году